Влади́мир Елиза́ров:
 Елизаров, Владимир Николаевич (1925—2000?) — советский хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР.
 Елизаров, Владимир Петрович (род. 1955) — советский и российский музыкант, продюсер, гитарист, звукорежиссёр.
 Елизаров, Владимир Фёдорович (1972—1993) — сержант, пограничник, Герой России.